Russian River kan verwijzen naar:
 Russian River (Alaska), een rivier in de Amerikaanse staat Alaska;
 Russian River (Californië), een rivier in de Amerikaanse staat Californie.